Orges ist der Name folgender Orte:

 Orges VD, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Orges (Haute-Marne), Gemeinde im Département Haute-Marne, Frankreich

Orges ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann von Orges (1821–1874), deutscher Publizist

Siehe auch:
 Orge